Hockeyettan 2020/2021 var den tredje högsta ishockeydivisionen i Sverige under säsongen och bestod av 47 lag uppdelade i fyra serier – Hockeyettan Norra, Södra, Östra och Västra – med 12 lag vardera (utom den norra serien som bestod av 11 lag). De fem främsta lagen från varje grundserie gick vidare till Allettan som spelades i två serier – Norra och Södra – med tio lag vardera. Övriga lag från grundserierna spelade vidare till Vårettan med samma indelning som grundserierna, men utan lagen som gått vidare till Allettan. 

Vinnarna av Vårettan gick tillsammans med de främsta lagen från Allettan vidare till slutspel som spelades i tre omgångar: play-in, åttondels- och kvartsfinal. Segrarna i kvartsfinalerna gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan. 

Nytt för säsongen var att Hockeyettanfinalen slopats och att serien skulle minskas till 40 lag inför nästa säsong. Det innebar att lag 4–7 från Vårettan skulle spela kvalserie. Från början var avsikten att kvalserien skulle spelas med de bästa lagen från Hockeytvåan, men efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet i januari 2021 ställdes Hockeytvåan in och kvalserien bestod enbart av lag från Hockeyettan. 

Från Allettan fick lag 6–7 möta segrarna från vårettorna i Play In och segrarna där gick vidare till slutspel (tidigare playoff) där de möte lag 1–6 från Allettan. De fyra segrarna från slutspelet kvalificerade sig för spel i kvalserien som gällde en plats i Hockeyallsvenskan den kommande säsongen. Inga hockeyallsvenska lag deltog i kvalserien.

Säsongen präglades av Coronaviruspandemin och diskussioner om hur det skulle drabba klubbarna ekonomiskt. Sedan den 29 mars 2020 gällde förbud mot sammankomster med fler än 50 personer vilket omöjliggjorde matcher med någon större publik. Säsongspremiären flyttades fram till oktober med förhoppningar om tillåtelse att ta in upp till 500 åskådare. Den 29 september meddelade regeringen att man skulle tillåta publik upp till 500 personer på idrotts- och kulturarrangemang från den 15 oktober. Ett besked som togs tillbaka för att sedan fastställas till 300 personer. Samtidigt började lokala myndigheter begränsa antalet åskådare till 50 personer igen efterhand som smittan spred sig över landet. Fr.o.m. den 24 november begränsades allmänna sammankomster till högst 8 personer.

Föregående säsong presenterades ATG som ny sponsor för ligan. Avtalet skrevs på tre år och innebar bl.a. att det officiella namnet blev ATG Hockeyettan. Avtalet ledde till interna stridigheter inom Hockeyettan. Två klubbar, Boden och Visby, vägrade föregående säsong sända sina matcher på ligaorganisationens plattform. Under sommaren kom Visby och ligaorganisationen överens, men konflikten med Boden fortsatte och gick till skiljedom. Skiljenämnden kom med sitt beslut i början av november. Beslutet var inte offentligt men Boden uttryckte sitt missnöje och kallade till öppna webbsändningar för att offentliggöra hela förloppet i konflikten. I slutet av året erbjöd Svenska Ishockeyförbundet sig att medla i ett försök att få slut på konflikten. I april beslutade Riksidrottsnämnden i ett ärende väckt av Boden Hockey att klubbar inte kan tvingas vara med i en ligaorganisation. Boden utträdde ur ligaorganisationen i maj.

Deltagande lag
Avslutningen av den föregående säsongen fick ställas in på grund av coronaviruspandemin. Ishockeyförbundet beslutade därför att inga lag skulle flyttas upp eller ner mellan de inblandade serierna. Dock hade den norra kvalserien spelats klart och eftersom den norra serien var två lag kort föregående säsong blev två lag – Sundsvall och Härnösand – kvalificerade för Hockeyettan. AIK Hockey Härnösand valde dock att tacka nej till sin plats av ekonomiska skäl. 

I juni meddelade Svenska Ishockeyförbundet att Karlskrona HK (KHK) inte beviljats elitlicens. Det innebar att klubben skulle få spela i Hockeyettan 2020/2021. KHK överklagade beslutet men den 13 juli kom beskedet att appellationsnämnden avslår överklagan. Karlskrona överklagade även detta beslutet, vilket avslogs av den högsta instansen Riksidrottsnämnden den 3 augusti. Väsby IK Hockey flyttades upp i deras ställe. Då Karlskrona placerades i den södra serien flyttades samtidigt Dalen från den södra till den västra serien och Nyköping från den västra till den östra. Sedan förra säsongen hade Kallinge/Ronneby IF bytt namn till KRIF Hockey.

Grundserier
Grundserierna planerades att spelas från 2 oktober till den 16 december 2020, men p.g.a. coronapandemin fick matcher flyttas och grundserierna pågick till den 6 januari 2021. De fem bästa lagen från varje serie gick vidare till Allettan, medan övriga lag gick vidare till Hockeyettan Vår.

Hockeyettan Norra

Före seriestarten tippade lagens tränare att Boden skulle bli seriesegrare, ett favoritskap de inte hade några problem att uppfylla. Redan i andra omgången gick Boden upp i serieledning och höll sig sedan där genom hela serien. Med sig till Allettan fick de Östersund, Teg, Piteå och Kalix.
Poängtabell

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Västra

Vid den västra seriens upptaktsträff röstade lagens tränare fram Borlänge som den troligaste seriesegraren strax före Mariestad. Istället blev det HC Dalen från Norrahammar i utkanten av Jönköping som överraskande vann serien. Med till Allettan följde Mariestad, Skövde, Borlänge och Forshaga.

Poängtabell

Resultattabell

Tabellens data är hämtad från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Östra

Hudiksvall tippades som seriesegrare före seriepremiären av lagens tränare.  Istället blev det Huddinge som tog hem segern. Med sig till Allettan fick de Enköping, Visby/Roma, Hudiksvall och överraskningen Hanviken.

Poängtabell

Resultattabell

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Södra

Lagens tränare tippade före seriestart Troja som seriesegrare, något man infriade med nio poängs marginal. Med till Allettan följde Nybro, Karlskrona, Mörrum och Vimmerby.

Poängtabell

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan
Allettan spelades i två serier med start den 8 januari 2021. De sex främsta lagen kvalificerade sig för slutspel, lag 7 och 8 kvalificerade sig för Play in medan lag 9 och 10 var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Allettan Norra

Bestod av de tio nordligaste lagen bland lagen som placerat sig topp fem i grundserien. Före seriestarten var Boden klar favorit att vinna serien. Boden drabbades dock av Covid-19 tidigt i serien och fick pausa verksamheten. Istället var det Östersund som ledde serien tills Boden spelat ifatt sina matcher, sedan var det aldrig någon diskussion om vilket lag som skulle vinna serien. Tvåa placerade sig Hudiksvall och de sista omgångarna spurtade Forshaga sig till en tredjeplats. Med till slutspel följde även Teg, Östersund och Borlänge medan Kalix och Piteå gick vidare till Play in.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Södra

Bestod av de tio sydligaste lagen bland lagen som placerat sig topp fem i grundserien. Serien förutspåddes bli jämn och Troja var favoriter, men många andra lag nämndes också. HC Dalen som överraskande vunnit den västra serien började bäst och ledde till tredje omgången då de besegrades av Nybro som därmed tog över ledningen. I mitten av serien drabbades (som många andra lag denna säsongen) Nybro av Covid-19 och fick pausa verksamheten. Under tiden tog Vimmerby över serieledningen, men efterhand som Nybro spelade ifatt sina matcher återtog de ledningen och med en omgång kvar att spela hade de säkrat seriesegern före Dalen och Vimmerby. Huddinge, Troja och Mörrum tog de övriga slutspelsplatserna medan platserna till Play in gick till Mariestad och Visby.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårettan
Vårettorna bestod av lagen från grundserierna som inte kvalificerat sig till Allettan. Den spelades i fyra serier där segrande lag fick en plats i Play in till slutspelet. Lagen som placerade sig på plats 2 och 3 var färdigspelade och kvalificerade till nästa säsong. Lag som placerade sig på fjärde plats eller sämre gick vidare till en kvalserie från vilken två lag hade möjlighet att återkvalificera sig för Hockeyettan nästa säsong.

Vårettan Norra
Serien spelades från den 9 januari till den 14 mars. P.g.a. många flyttade matcher orsakade fr.a. av coronapandemin hade lagen olika många matcher spelade under nästan hela seriens gång. Sundsvall tog överraskande ledningen i serien tidigt, men laget hade spelat fler matcher och efterhand kom Vännäs och Kiruna IF ifatt och gick förbi. Örnsköldsvik, Kiruna AIF och SK Lejon (från Skellefteå) kom sist i serien och gick därför vidare till kvalserien till Hockeyettan.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Vårettan Västra
Efter några omgångar gick Eskilstuna Linden upp i serieledning och blev kvar tills Lindlöven passerade dem i början av februari. Några veckor senare passerades de överraskande av Surahammar som varit seriens bottenlag i flera säsonger. Ledningen höll dock inte hela vägen, utan i näst sista omgången kunde Eskilstuna Linden ta tillbaka ledningen efter att ha besegrat Surahammar borta med 0–4. Grums – som faktiskt ledde serien efter två omgångar – överraskade negativt och slutade sist. Med sig till kvalserien fick de Malung, Köping och Kumla.

Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Vårettan Östra

Strömsbro tog tidigt ledningen och höll den under januari, men i februari kom Vallentuna och Nyköping ifatt. De sista veckorna drog Vallentuna ifrån och kunde vinna serien med sex poäng. Wings, Segeltorp, Sollentuna och Hammarby gick vidare till kvalserien.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Vårettan Södra

Halmstad gick upp i ledning redan i andra omgången och ledde sedan serien till slutet, med undantag för någon omgång då de hade färre spelade matcher. Till slut vann de serien med 11 poängs marginal före Kalmar. Tranås, KRIF (Kallinge), Tyringe och Borås gick vidare till kvalserien.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Play in och slutspel

Översikt

Play in
Lag 7 och 8 från Allettan södra och norra mötte seriesegrarna från Vårettan i Play in. Högst rankat lag – Mariestad – fick välja sin motståndare först bland de fyra lägst rankade lagen och valde Eskilstuna Linden. Kalix valde som andra rankande lag Vännäs som motståndare medan Piteå valde Vallentuna. Slutligen fick Visby kvarvarande Halmstad som sin motståndare. Mötena avgjordes i bäst av tre matcher där högst rankade lag började borta och sedan spelade följande matcher hemma. Rankningen gjordes i följande ordning: lag från Allettan rankades högre än lag från vårserien, därefter rankades tabellplacering, antal poäng per match, målskillnad respektive antal gjorda mål.

Mariestad – Eskilstuna Linden

Kalix – Vännäs

Piteå – Vallentuna

Visby – Halmstad

Mariestad, Kalix, Piteå och Visby vidare till åttondelsfinal.

Åttondelsfinaler 
Till denna säsong hade Playoff gjorts om och fått namnet slutspel. I slutspelets åttondelsfinaler deltog lag 1–6 från Allettan samt vinnarna i Play in. Högst rankat lag valde sin motståndare först enligt samma ranking och spelordning som i Play in. Segrarna gick vidare till kvartsfinal som hade samma valprocedur. Segrarna i kvartsfinalerna gick sedan vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Valet till åttondelsfinalerna skedde den 28 mars. Först ut att välja var Boden som valde Kalix som sin motståndare, sedan följde Nybro som valde Borlänge, Hudiksvall valde Piteå, Dalen valde Mariestad, Vimmerby valde Mörrum, Forshaga valde Visby, Teg valde Troja och slutligen fick Huddinge Östersund som sista kvarvarande lag.

Boden – Kalix

Nybro – Borlänge

Hudiksvall – Piteå

Dalen – Mariestad

Vimmerby – Mörrum

Forshaga – Visby

Teg – Troja

 Huddinge – Östersund

Boden, Nybro, Hudiksvall, Mariestad, Vimmerby, Visby, Troja och Östersund vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinaler
Inför valet av motståndare i kvartsfinalerna var Boden, Nybro, Hudiksvall och Vimmerby rankade högst. Boden valde att möta Mariestad, Nybro valde Visby/Roma, Hudiksvall valde Östersund och slutligen fick Vimmerby möta Troja-Ljungby.

Boden – Mariestad

Nybro – Visby

Hudiksvall – Östersund

Vimmerby – Troja-Ljungby

Mariestad, Nybro, Hudiksvall och Troja vidare till Kvalserien.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan

De fyra segrarna i slutspelets kvartsfinaler möttes i kvalserien upp om en plats i Hockeyallsvenskan till nästa säsong. Serien spelades i sex omgångar där alla lag möttes i två matcher, en på hemmaplan och en på bortaplan. Troja-Ljungby vann serien och flyttas upp till Hockeyallsvenskan nästa säsong. Efter första omgången fick serien pausas då Hudiksvall drabbades av Covid-19.. 

Poängtabell

Resultattabell

Kvalserien till Hockeyettan
De fyra sista lagen i varje Våretta (tre i den norra vårserien) gjorde upp om två platser i Hockeyettan till nästa säsong. Alla lag möttes två gånger, en gång hemma och en gång borta. Segrande lag garanterades plats i Hockeyettan nästa säsong. Dessutom beslutade Svenska Ishockeyförbundet om uppflyttning av ytterligare lag tills serierna blivit fulla, vilket innebär lag som placerade sig tvåa också kvalificerat sig till Hockeyettan nästa säsong. Ursprungligen var meningen att två lag från Hockeytvåan också skulle deltagit, men p.g.a. coronapandemin fick Hockeytvåan ställas in.

Norra kvalserien
Den norra kvalserien spelades mellan den 17 och 28 mars. Örnsköldsvik vann serien och fick en garanterad plats i Hockeyettan nästa säsong. Kiruna AIF fick vänta på beslut från Svenska Ishockeyförbundet, medan Skellefteålaget SK Lejon flyttades ner till Hockeytvåan nästa säsong.

Poängtabell

Resultattabell

Västra kvalserien
Serien spelades mellan den 17 och 28 mars. Köping vann och fick en garanterad plats i Hockeyettan nästa säsong. Kumla fick vänta på beslut från Svenska Ishockeyförbundet, medan Malung och Grums flyttades ner till Hockeytvåan nästa säsong.

Poängtabell

Resultattabell

Östra kvalserien
Serien spelades mellan den 21 mars och 2 april. Wings vann och fick en garanterad plats i Hockeyettan nästa säsong. Segeltorp fick vänta på beslut från Svenska Ishockeyförbundet, medan Sollentuna och Hammarby flyttades ner till Hockeytvåan nästa säsong.

Poängtabell

Resultattabell

Södra kvalserien
Serien spelades mellan den 24 mars och 4 april. Tranås vann serien och fick den säkra platsen till Hockeyettan nästa säsong. KRIF kom på andraplatsen och fick vänta på beslut från Svenska Ishockeyförbundet. Tyringe och Borås flyttas ner till Hockeytvåan nästa säsong.
Poängtabell

Resultattabell

Referenser

Externa länkar
Hockeyettan.se

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
2020/2021
Ishockeysäsongen 2020/2021